Ла-Куэва-де-Роа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 11,99 км². Население — 105 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса